Edward Wood ou Ed Wood peut faire référence à :

Edward Wood (député) (fl. 1584–86), homme politique anglais
Sir Edward Wood (diplomate), Envoyé britannique en Suède dans les années 1670
Sir Edward Wood (1839-1917), Maire de Leicester, Directeur général Freeman, Hardy et Willis
Ed Wood (1924–1978), cinéaste américain
Ed Wood, Un film de 1994 basé sur la vie du cinéaste
E. F. L. Wood, 1st Earl of Halifax, nom complet Edward Frederick Lindley Wood (1881–1959)
Edward J. Wood (1866–1956), leader of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints en Alberta, Canada
Edward John Wood, Footballeur connu sous le nom de Jackie Wood
Ed Wood (ingénieur), Chef concepteur de l'équipe Williams Formule 1
Ulmus parvifolia 'Ed Wood', cultivar d'orme chinois

Voir aussi
Edward Woods (homonymie)